Мельничук Богдан Іванович (1937) — український філолог, письменник, перекладач та журналіст (Чернівці)
 Мельничук Богдан Іванович (1952) — український письменник, журналіст та краєзнавець (Тернопіль)